Pouliot ist der Familienname folgender Personen:

 Barthélemy Pouliot (1811–1890), kanadischer Unternehmer und Politiker
 Benoît Pouliot (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Derrick Pouliot (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Gilles Pouliot (* 1942), kanadischer Politiker
 Jean-François Pouliot (* 1957), kanadischer Regisseur
 Marc-Antoine Pouliot (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Simon Pouliot-Cavanagh (* 1990), kanadischer Freestyle-Skisportler